Šarlota Kristýna Sofie Brunšvicko-Wolfenbüttelská (29. srpna 1694, Wolfenbüttel – 2. listopadu 1715, Petrohrad) byla princeznou z dynastie Welfů a matka ruského cara Petra II.

Šarlota přišla na svět na konci srpna roku 1694 jako třetí dcera brunšvicko-wolfenbüttelského vévody Ludvíka Rudolfa a jeho manželky Kristýny Luisy Öttingenské. Měla tři sestry: Alžbětu Kristýnu (1691–1750), Šarlotu Augustu (1692–1692) a Antonii Amálii (1696–1762).

V roce 1711 se provdala za ruského careviče Alexeje Petroviče, syna cara Petra Velikého, kterému porodila dvě děti:

 1. Natálie (21. 7. 1714 Petrohrad – 22. 11. 1728 Moskva), ruská velkněžna, zemřela na souchotiny
 2. Petr (23. 10. 1715 Petrohrad – 30. 1. 1730 Moskva), poslední car z rodu Romanovců v letech 1727–1730, pohřben v chrámu Archanděla Michaela v Moskvě

Několik dní po porodu syna začátkem listopadu roku 1715 Šarlota Sofie zemřela na horečku omladnic; bylo jí pouhých 21 let. Jako členka carského domu byla pochována v tehdy ještě nedostavěném chrámu sv. Petra a Pavla v Petrohradu.

Šarlota Sofie byla první příslušnicí západoevropské šlechty, která se provdala do rodiny Romanovců. Až do smrti si podržela luteránské vyznání.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Welfové
Brunšvické princezny
Ruské velkokněžny
Narození v roce 1694
Narození 2. července
Narození ve Wolfenbüttelu
Úmrtí v roce 1715
Úmrtí 2. listopadu
Úmrtí v Petrohradu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v chrámu sv. Petra a Pavla v Petrohradu
Ženy